WEC 18: Unfinished Business foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo World Extreme Cagefighting, ocorrido em  no Tachi Palace Hotel & Casino em Lemoore, California.

Background 
O evento principal foi a luta entre Brian Olsen e Lavar Johnson.

Resultados 
Josh Green vs. Rafael del Real
A luta foi declarada Sem Resultado após uma joelhada ilegal intencional aos 3:26 do primeiro round.Devin Cole vs. Mike Kyle
Cole derrotou Kyle por Nocaute Técnico (socos) aos 2:56 do segundo round.

Rich Crunkilton vs. Nick Ertl
Crunckilton derrotou Ertl por Nocaute Técnico (socos) aos 3:55 do segundo round.Chris Lytle vs. Savant Young
Lytle derrotou Young por Finalização (cotoveladas) aos 3:50 do primeiro round.

Scott Smith vs. Justin Levens
Smith derrotou Levens por Nocaute (socos) aos 1:58 do primeiro round para manter o Cinturão Peso Meio Pesado do WEC.Mike Pyle vs. Shonie Carter
Pyle derrotou Carter por Finalização (triângulo) aos 2:06 do primeiro round para manter o Cinturão Peso Meio Médio do WEC.

Casey Olson vs. Joe Martin
Olson derrotou Martin por Decisão Unânime após 3 rounds.Billy Evangelista vs. Ryan Healy
Evangelista derrotou Healy por Nocaute Técnico (socos e cotoveladas) aos 2:06 do segundo round.

Vernon White vs. Jason Guida
White derrotou Guida por Nocaute Técnico (interrupção médica) aos 5:00 do primeiro round.Brian Olsen vs. Lavar Johnson
Olsen derrotou Johnson por Finalização (lesão no joelho) aos 0:14 do segundo round.

Ligações Externas 

2006 nas artes marciais mistas